Schokker (bateau), un type de navire
 Schokkers, une langue locale de l'île de Schokland

Homonymie